Carlén är ett svenskt efternamn som kan alternativt stavas som Karlén, Karlen eller Carlen.

Personer med efternamnet Carlén eller varianter av detta namn
Anders Carlén (född 1978), författare, journalist och redaktör
Barbro Karlén (född 1954), svensk författare
Bertil Karlén (1912–1991), svensk arkitekt
Bo Carlén (1941–2012), trumslagare
Carl Henrik Jensen-Carlén (1888–1957), svensk konstnär
Emilie Flygare-Carlén (1807–1892), svensk författare
Erik Carlén (1906–1986), svensk esperantist
Fredrik Carlén (född 1978), fotbollsspelare och tränare
Fredrique Carlén (1823–1883), sångerska
Gustaf Carlén (1890–1975), svensk friidrottare
Hilda Carlén (född 1991), fotbollsmålvakt
Hugo Karlén (1911–2002), friidrottare
Ivar Karlén (1896–1981), präst
James A. Carlen (1933–2012), amerikansk fotbollsspelare
Jessica Karlén (född 1988), svensk konstnär, skribent och komiker
Johan Gabriel Carlén (1814–1875), svensk skriftställare
John Karlen (född 1933), amerikansk skådespelare
Karl August Carlén (1876–1960), svensk industriman
Karl Axel Karlén (1912–1990), svensk musiker och skådespelare
Maude Karlén (född 1932), svensk gymnast
Moa Elf Karlén (född 1979), svensk skådespelare
Octavia Carlén (1828–1881). författare
Oskar Carlén (född 1988), svensk handbollsspelare
Per Carlén (född 1960), svensk handbollstränare och expertkommentator
Per José Karlén (född 1974), svensk författare, illustratör och formgivare
Richard Carlén (1821–1873), jurist och riksdagsman
Rosa Carlén (1836–1883), författare 
Rut Carlén (1926–1979), svensk esperantist
Siw Karlén (född 1929), svensk musiker
Wibjörn Karlén (1937–2021), svensk naturgeograf

Svenska efternamn